Антонін Айхел — італійський муляр, який працював у Чехії.
 Сантін Айхел (1652—1702) — празький каменяр італійського походження.
 Ян Блажей Сантіні-Айхел (1677—1723) — чеський архітектор доби пізнього бароко.

Див. також 
 37699 Сантіні-Айхл — астероїд головного поясу, відкритий 13 січня 1996 року.